Гантель — спортивний прилад.
 Гантель — планетарна туманність у сузір'ї Лисички.
 Гантель — різновид транспортної розв'язки типу «».
 Гантель — іноді вживана назва p-орбіталі.